Achterfeld steht für:
 Achterfeld (Rastow), Wohnplatz von Rastow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Johann Heinrich Achterfeld (1788–1877), deutscher katholischer Theologe, Professor und Herausgeber
 Wilfried Achterfeld (1931–2002), deutscher Journalist, Autor und Hochschullehrer